Straal, de helft van de diameter van een cirkel
 Atoomstraal, de straal van een atoom
 Alexandra Radius, Nederlandse balletdanseres
 Spaakbeen, een bot in de onderarm
 RADIUS, een authenticatieprotocol
 Kommoenarka-radius, metrolijn in Moskou
 Radius Nederland BV, een organisatie voor kinderopvang
 Radius Leiden, Stichting Radius Leiden, Welzijnsorganisatie voor ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers
 Radius (computerfabrikant), een fabrikant van computerapparatuur
 Radius (computerspel), een computerspel
 Radius (band), een Nederlandse band